Hans Speidel (1897-1984) – generale tedesco
Jutta Speidel (1954) – attrice tedesca
Mikhael Speidel (1990) – attore canadese
Wilhelm Speidel (1895-1970) – generale tedesco, fratello di Hans
Wolfgang Speidel (1952) – entomologo tedesco